Cribrilina är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Gray 1848. Cribrilina ingår i familjen Cribrilinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Cribrilina